Премия «Ника» за лучшую мужскую роль вручается ежегодно Российской Академией кинематографических искусств. Номинация существует с момента учреждения премии и впервые награды в этой категории вручались в 1988 году (за 1987 год). Ниже перечислены лауреаты и номинанты.

Лишь один актёр трижды побеждал в этой номинации — Олег Янковский (1992, 2003 и 2010). В 2010 году премия была присуждена Янковскому посмертно. По два раза премию получали шесть человек:
 Евгений Миронов (1995 и 2006);
 Владимир Ильин (1999 и 2010);
 Владимир Машков (1998 и 2011);
 Сергей Гармаш (2008 и 2012);
 Александр Яценко (2016 и 2018);
 Леонид Ярмольник (2015 и 2020).

По количеству номинаций лидируют Янковский (5), Миронов (4), Машков (4) и Хабенский (4). Старейший победитель в этой номинации — Михаил Ульянов (в 2000 году ему было 72).

Четыре раза (1996, 1998, 2015 и 2020) были номинированы четыре актёрские работы, в остальных случаях — по три. В 2010 году Олег Янковский (посмертно) и Владимир Ильин были объявлены победителями ещё до церемонии, номинантов не было. Трижды за всю историю один актёр был номинирован за два разных фильма: в 1995 году — Владимир Машков, в 2005 году — Богдан Ступка, в 2010 году — Олег Янковский.

Победители и номинанты 
Указаны годы проведения церемоний

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
 Премия «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль в кино

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника» на официальном сайте 
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте 

Роль
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам